Шабр — вид волынки, чувашский духовой музыкальный инструмент.
 шабр — сокращение от «штурмовая авиационная бригада».

Устаревшие термины из :
 Шабр, шабёр, сябр, сябёр —- это сосед, товарищ, односум, пайщик, собрат в славянских языках.
 Шабёр — устаревшее название односума, пайщика (в основном использовалось в Тверской области)
 Шабёр — устаревшее название переселенцев, если они отличаются особым говором (в основном использовалось в Оренбургской области и Пермском крае).
 Шабер — семья, двор, единое хозяйство
 Шабер — лещ на Чудском озере.
 Шабровать кирпич — класть кирпичи вперевязку.

Примечания